St. Magnus ist der Name folgender Heiliger:
 Magnus von Fabrateria vetus (auch Magnus von Trani), Märtyrer
 Magnus von Füssen, Einsiedler, Gründer und Abt des Klosters Sankt Mang
 Magnús Erlendsson († 1115), Earl of Orkney

St. Magnus ist der Name folgender Orte:
 St. Magnus (Bremen), Ortsteil von Bremen-Burglesum

Siehe auch:
 Magnuskirche, Kirchen und Kapellen
 St. Magni
 Albertus Magnus